Мари́я Петро́вна Сукове́нко (; 20 октября 1920 год, село Нехвороща, Константиноградский уезд, Полтавская губерния — 14 июля 1996 года, село Нехвороща, Новосанжарский район, Полтавская область, Украина) — колхозница, звеньевая колхоза имени Чапаева Нехворощанского района Полтавской области, Украинская ССР. Герой Социалистического Труда (1948).

Биография 
Родилась 20 октября 1920 года в селе Панасовка в крестьянской семье. Получила неполное среднее образование. С 1935 года начала свою трудовую деятельность рядовой колхозницей в колхозе имени Чапаева Нехворощанского района. После освобождения в 1944 году Полтавской области восстанавливала разрушенное колхозное хозяйство. Была назначена звеньевой полеводческого звена.

В 1947 году звено Марии Суховенко собрало в среднем по 31,3 центнера пшеницы с каждого гектара на участке площадью 11 гектаров. В 1948 году удостоена звания Героя Социалистического Труда «за получение высоких урожаев пшеницы, ржи и сахарной свеклы при выполнении колхозом обязательных поставок и натуроплаты за работу МТС в 1947 году и обеспеченности семенами зерновых культур для весеннего сева 1948 года».

Работала в колхозе до выхода на пенсию. Проживала в родном селе, где скончалась в 1996 году. Похоронена на местном сельском кладбище. Её могила является памятником истории и культуры Полтавской области.

Награды 
 Герой Социалистического Труда — указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 мая 1948 года
 Орден Ленина — дважды (1948, 1949)
 Орден «Знак Почёта»
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»

Примечания

Литература 
 Андрієць В. А., Мокляк В. О. Могила Героя Соціалістичної Праці М. П. Суковенко // Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська область. Новосанжарський район. — Полтава: Дивосвіт, 2007. — С. 118—119.

Ссылки 

 Суковенко Марія Петрівна. Герой Соціалістичної Праці (1948)